Miejscowości w USA:
 Ozawkie – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Ozawkie (ang. Ozawkie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson